Törnblom, även skrivet Thörnblom, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Törnblom 1 474
 Thörnblom 143
Tillsammans blir detta 1 617 personer.

Personer med efternamnet Törnblom eller Thörnblom

 Alrik Törnblom (1838–1878), kirurg och medicinalråd
 Arvid Törnblom (1862–1927), advokat och författare
 Bernt Törnblom (född 1949), musiker och vissångare
 Björn Törnblom (1918–1999), ingenjör och flygplanskonstruktör
 Britta Törnblom (1935–1988), läkare och kommunalpolitiker, socialdemokrat
 Erik Törnblom (född 1966), musiker,låtskrivare och musikproducent
 Folke H. Törnblom (1908–2001), musikskriftställare och författare
 Jan Thörnblom (född 1964), musiker, sångare och låtskrivare
 Johan August Törnblom (1862–1933), arbetarförfattare och tidningsman
 Lars Thörnblom, musiker, basist
 Mia Törnblom (född 1967), författare och föreläsare
 Oscar Törnblom (1907–1977), skådespelare
 Rasmus Törnblom (född 1990), politiker, moderat
 Stig Törnblom (1944–2001), skådespelare

Källor

Svenska efternamn